Trentepohlia – genere di tipule della famiglia Limoniidae
Trentepohlia – genere di alghe della famiglia Trentepohliaceae